John MacGregor, John Macgregor et John McGregor sont des noms pouvant désigner:

sports
  (né en 1851), joueur de football écossais ;
  (1900-1993), joueur de football anglais ;
  (1900-1993), joueur de football écossais ;
  (fl. 1909), joueur de rugby écossais ;

hommes politiques
  (c. 1751-1828), homme d'affaires et politique du Haut-Canada ;
  (1797-1857), statisticien et homme politique écossais ;
  (1828-1884), homme politique colonial australien ;
  (c. 1850-1936), homme politique et écrivain néo-zélandais ;
  (n. en 1934), homme politique américain de Pennsylvanie ;
 John MacGregor (né en 1937), homme politique conservateur britannique ;
  (né en 1946), ambassadeur britannique ;

autres
  (1802-1858), constructeur de bateaux écossais ;
 John MacGregor (1825-1892), explorateur et philanthrope écossais ;
  (1889-1952), soldat canado-écossais ;
 John F. MacGregor (né en 1943), statisticien canadien
 Jon McGregor (né en 1976), nouvelliste et écrivain britannique ;
 , administrateur du mouvements scout canadien ;
 John McGregor, nom de plume de l'écrivain français Jean Bourdier.

MacGregor, John